Константин Капитанул (собственно Константин Филиппеску про прозванию «капитан», ) — валашский хроникёр XVII века. По некоторым данным, племянник князя Валахии Щербана II Кантакузина.

Изложил в своей хронике «История господарей Валахии» () историю своей родины с XIII века до второй половины XVII века. Она свидетельствует о большом знакомстве с молдавскими летописями. Продолжение и новая редакция хроники были выполнены в 1728 году Раду Попеску, продолжателем Капитанула считается также Раду Гречану.

Примечания

Литература 
 

Историки Румынии
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту